HMS Grenville () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь адмірала Річарда Гренвілля.

 HMS Grenville (1754) — 12-гарматний шлюп. Придбаний у 1763 році. Розібраний у 1775 році.
 HMS Grenville (1916) — Лідер ескадрених міноносців типу «Паркер». На службі протягом 1916-1931 років.
 HMS Grenville (H03) — Лідер ескадрених міноносців типу G. Вступив у стрій у 1936 році. Підірвався на міні та затонув 19 січня 1940 року.
 HMS Grenville (R97) — Лідер ескадрених міноносців типу U. На службі протягом 1942-1974 років. Зданий на злам у 1983 році

Кораблі ВМС Великої Британії